Ljubimowa ist der Familienname von:

 Jelena Alexandrowna Ljubimowa (1925–1985), sowjetische Geologin und Geophysikerin
 Olga Ljubimowa (* 1980), russische Politikerin, Ministerin für Kultur der Russischen Föderation